knieja – las, puszcza, gęstwina

 Knieja – gajówka w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łopuszno
 Knieja – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Cekcyn
 Knieja – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Rzeczenica 
 Knieja – osada w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Karsin
 Knieja – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów
 Knieja – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Barcin 
 Knieja – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Zębowice 
 Knieja – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Przyrów 
 Knieja – wzniesienie na Wyżynie Częstochowskiej